Ramón González har flere betydninger:

 Ramón González (atlet), en cubansk spydkaster
 Ramón González (cykelrytter) (født 1967), en spansk cykelrytter
 Ramón González Valencia (født 1851), en colombiansk militær officer and politiker